Ханна Хедлунд (; род.  в Болльнес, Швеция) — шведская певица. Её сестра, Лина Хедлунд, тоже певица.

Карьера 
Хедлунд организовала конкурс вокалистов The Singing Bee на канале TV3.

Участие в Melodifestivalen 
Ханна принимала участие в Melodifestivalen 2000, исполнив там свою песню «Anropar försvunnen», и заняла 8 место. Также она участвовала в Melodifestivalen 2002 со своей сестрой Линой с песней «Big Time Party» и заняла 9 место.

Судейство на конкурсах 
Ханна была судьёй в шоу Talang 2007, которое является шведской версией Got Talent Великобритании; шведское шоу транслировалось на канале TV4, помимо неё в роли судей были Берт Карлсон и Тобби Блым.

Примечания 

Певцы и певицы Швеции
Певцы и певицы XXI века